

Zemljopis 
 Grenada, otočna država u Karibima
 Grenada, Kalifornija, grad u SADu, u državi Kalifornija
 Okrug Grenada, Mississippi, okrug u SAD u državi Mississippi
 Grenada, Mississippi, grad u SAD u državi Mississippi

Vidi i:
 Granada (razdvojba)